9 или Девять — цифра, число и многозначный термин.

 9 — натуральное число.

Хронология 
 9 год до н. э. — год I века до н. э.
 9 год — девятый год I века.

Века 
 IX век до н. э. — промежуток с 900-го по 801 год до нашей эры.
 IX век — промежуток с 801 по 900 год нашей эры.
 9-е тысячелетие до н. э. — промежуток от 9000 до 8001 года до нашей эры.

Кино 
 9 — короткометражный анимационный фильм Шейна Экера 2005 года.
 9 — полнометражный анимационный фильм Шейна Экера 2009 года.
 Девять — мюзикл 1982 года.
 Девять — мюзикл 2003 года.
 Девять — музыкальный фильм 2009 года Роба Маршалла.

Музыка 
 9 — седьмой студийный альбом группы Public Image Ltd.
 9 — девятый студийный альбом итальянского певца Эроса Рамазотти.
 9 — третий студийный альбом певицы Полины Гагариной.
 9 — мини альбом артиста лейбла BlackStar Natana.
 9 — седьмой студийный альбом певицы Лары Фабиан.
 9 — пятый студийный альбом японской группы Alice Nine.
 9 — второй концертный альбом немецкой группы RPWL.
 «Девять» — российская рок-группа, образованная в 1999 году в Москве.
 «» — американский мюзикл Мори Йестона.
9 — студийный альбом американского кантри-исполнителя Джейсона Олдина.

Другое 
 9 (маршрут метро, Нью-Йорк) — обозначение нескольких маршрутов на линиях IRT Нью-Йоркского метрополитена, закрыты с 2005 года.

См. также 
 Девятка
 Девять сестёр